Basil Williams pode ser:

 Basil Williams (jogador de críquete)
 Basil Williams (patinador)
 Basil Williams (historiador)

Desambiguações de antropônimos